Lissabon kan syfta på:
 Lissabon, huvudstaden och kommun
 Lissabon (region), storstadsregionen
 Lissabon (distrikt), distrikt